83 může být:

 83 (číslo) – přirozené číslo
 83 – rok
 83 př. n. l. – rok
 Messier 83 – spirální galaxie v souhvězdí Hydry
 STS-83 – let raketoplánu Columbia